Aden Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aden Branch (Beech Flats Prong), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Aden Branch (Little Turnbull Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee